Лавров — російське прізвище.

Відомі носії 
 Лавров Анатолій Петрович — доктор медичних наук, завідувач кафедри дерматовенерології Львівського медичного інституту та Одеського медичного інституту, директор Київського інституту дерматології;
 Лавров Віктор Васильович (1909—1983) — радянський футболіст, автор першого забитого гола в історії чемпіонатів СРСР (1936)
 Лавров Віктор Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Лавров Віталій Васильович — український еколог-системолог, лісівник, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Лавров Віталій Олексійович — старшина Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Лавров Георгій Дмитрович — російський і радянський скульптор, представник стилю ар-деко.
 Лавров Дмитро Павлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лавров Євген Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лавров Кирило Юрійович — радянський та російський актор театру і кіно, Народний артист СРСР (1972).
 Лавров Костянтин Іванович — радянський і український кінооператор.
 Лавров Лев Миколайович — вчений у галузі ракетно-космічної техніки, Герой Соціалістичної Праці.
 Лавров Микола Григорович (1944—2000) — радянський і російський актор театру і кіно . Заслужений артист РРФСР (1984).
 Лавров Микола Сергійович — повний кавалер ордена Слави.
 Лавров Олександр Іванович — український художник-мультиплікатор.
 Лавров Павло Арсентійович (1903–1973) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Лавров Петро Євстахійович — Герой Радянського Союзу.
 Лавров Петро Лаврович (1823–1900) — теоретик російського революційного народництва, філософ, публіцист, соціолог.
 Лавров Петро Олексійович (1856–1929) — російський філолог-славіст, академік АН СРСР (1923).
 Лавров Сергій Вікторович (1950) — міністр закордонних справ Росії з 2004 року.
 Лавров Федір Іванович (1903—1980) — український фольклорист.
 Лавров Федір Миколайович (нар. 1975, Ленінград) — російський актор театру і кіно.
 Лавров Юрій Павлович (1932—2000) — український історик.
 Лавров Юрій Сергійович (1905–1980) — радянський актор театру і кіно, Народний артист СРСР (1960).

Див. також 
 Лаврова
 2354 Лавров (2354 Lavrov) — астероїд головного поясу, відкритий 9 серпня 1978 року.

Російські прізвища